Plancque peut désigner :
 Pascal Plancque (1963-), joueur puis entraîneur français de football ;
 Stéphane Plancque (1961-), footballeur français, son frère.